

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Białobrzegi – miasto
 Białobrzegi – część miasta Krosno
 Białobrzegi – część miasta Tomaszów Mazowiecki
 Białobrzegi – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kock 
 Białobrzegi – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Białobrzegi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt 
 Białobrzegi – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt 
 Białobrzegi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza 
 Białobrzegi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów 
 Białobrzegi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń 
 Białobrzegi – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi 
 Białobrzegi – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów

Inne 
 Białobrzegi – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim
 Białobrzegi – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim
 Białobrzegi – gmina wiejska istniejąca w latach 1809-1954 na Lubelszczyźnie
 Białobrzegi – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1973–1977[2] w woj. kieleckim i piotrkowskim (dzisiejsze woj. łódzkie)
 Białobrzegi – dawna gromada w powiecie augustowskim
 Białobrzegi – dawna gromada w powiecie białobrzeskim, 1954–1957
 Białobrzegi – dawna gromada w powiecie białobrzeskim, 1969–1972
 Białobrzegi – dawna gromada w powiecie lipskim
 Białobrzegi – dawna gromada w powiecie łańcuckim
 Białobrzegi – dawna gromada w powiecie opoczyńskim
 Białobrzegi – dawna gromada w powiecie radzyńskim
 Białobrzegi – dawna gromada w powiecie sokołowskim
 Białobrzegi – dawna gromada w powiecie zamojskim

Zobacz też 
 Białobrzegi-Kolonia
 Gmina Białobrzegi
 Gromada Białobrzegi
 Powiat białobrzeski
 Śluza Białobrzegi